Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2008 го́да () — 17-й сезон Второй лиги Латвии по футболу.

Региональные турниры

Рига 
Время проведения: 12 мая — 10 октября

Турнирная таблица

Курземе 
Время проведения: 11 мая — 4 октября

Турнирная таблица

 «Селга» опережает «Мерсрагс» по результатам личных встреч (2:1, 4:2, 0:1 и 3:3).

Латгале 
Турнирная таблица

Земгале 
Турнирная таблица

Видземе 
Турнирная таблица

В совместном матче командам «ОСЦ/ФК33» и «Гауя» были засчитаны технические поражения со счётом 0:3.
 «Гауя» опережает «Приекули» по результатам личных встреч (1:0 и 4:1).

Северо-Восток 
Время проведения: 17 мая — 21 сентября

Турнирная таблица

Даугавпилс 
Турнирная таблица

Ни одна команда не проявила желания принять участие в финальном турнире.
 При равенстве очков в личных встречах (по 3), команды «Робежсардзе», ЛРЦ/ДЮСШ и «Полицияс спорта клубс» расположились в таком порядке по разнице мячей (соответственно, 7-4, 5-5 и 4-7).

Финальный турнир 
Полуфиналы, матч за 3-е место и финал проводились на поле стадиона «Аркадия» в Риге.

Четвертьфиналы 
Матч между командами «Кварцс» и ДЮСШ Прейли прошёл в Мадоне, а матч команд «Элви» и «Виесулис» состоялся в Риге на стадионе «Аркадия».

|}

Полуфиналы 

|}

Матч за 3-е место 

|}

Финал 

|}

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2008
 Первая лига Латвии по футболу 2008
 Кубок Латвии по футболу 2008

Примечания

Ссылки 
 Результаты финального турнира на сайте Латвийской футбольной федерации
 Статистика сезона на RSSSF

2008
Футбол в Латвии в 2008 году